Rudolf Goclenius ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Goclenius der Ältere (1547–1628), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Rudolf Goclenius der Jüngere (1572–1621), deutscher Arzt, Physiker und Hochschullehrer